Владимир Вяткин:
 Вяткин, Владимир Андреевич (род. 1991) — казахстанский футболист.
 Вяткин, Владимир Владимирович (род. 1988) — российский гобоист.
 Вяткин, Владимир Юрьевич (род. 1951) — российский фотожурналист.